Hausa – lud afrykański
 hausa – język z grupy czadyjskiej języków afroazjatyckich
 Hausa – szwabskie określenie miejscowości Haunsheim w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria

Zobacz też:
 Hausa-Fulani – lud w Sudanie